Ро́берт Пи́нски (Robert Pinsky; , Лонг-Бранч, Нью-Джерси, США) — американский поэт, эссеист, литературный критик, переводчик. С 1997 по 2000 годы занимал пост поэта-лауреата, консультанта по поэзии в Библиотеке Конгресса США. Пински является автором девятнадцати книг, большинство из которых — сборники его собственных стихов. Его опубликованные работы также включают в себя критические переводы, в том числе сборники стихов Чеслава Милоша и Данте Алигьери. Сейчас он преподает в Бостонском Университете и является редактором журнала Slate.

Биография 
Роберт Пински родился  в еврейской семье в Лонг-Бранче. Там же окончил среднюю школу .
Получил степень бакалавра в Ратгерском Университете в Нью-Брансуик (Нью-Джерси), а позднее степени магистра и доктора в Стэнфордском университете, где он был стипендиатом программы Stegner Fellowship. Был учеником поэта и критика Ивора Винтерса в Стэнфорде.

В ранние годы Пински был вдохновлен потоком и напряженностью джаза и волнением, вызываемым им. Как бывший саксофонист, он говорил, что занятие музыкой было глубоко влиятельным опытом, который он пытался воспроизвести в своих стихах. Музыкальность поэзии всегда была чрезвычайно важной для его работы. В 1999 году в интервью журналу  Пински рассказывал, что любит джаз за «физическую непосредственность, импровизации, а также ощущение страданий, исследования, мысли и чувства в одной фразе».

Вместо попытки донести единый и конкретный смысл своей работы, Пински ожидает, что его поэзия будет интерпретироваться в зависимости от субъективного взгляда каждого читателя. Поддерживая идею о том, что индивидуальность людей будет заполнять стихотворение, он сказал: «Поэзия, которую я люблю, написана для чьего-то голоса, и я считаю, что надлежащей кульминацией для неё является чтение голосом. И человеческий голос в этом смысле не механически воспроизводит или усиливает её; это фактически живое дыхание внутри тела — не обязательно повторное восприятие, не обязательно изложение эксперта или художника. Кто бы ни читал стихотворение, он становится верной средой для него».

Роберт Пински получил премию Национального Гуманитарного Фонда в 1974 году, а в 1997 году был назван поэтом-лауреатом, консультантом по поэзии в Библиотеке Конгресса США, впоследствии став первым поэтом, занимавшим эту должность три срока. Проживает в Кембридже (Массачусетс) и преподает в аспирантуре писательства Бостонского университета.

Как поэт-лауреат, Пинский основал проект «Любимое стихотворение», в котором тысячи американцев из разных штатов делятся друг с другом любимыми стихами. Пинский считает, что, вопреки стереотипу, поэзия имеет сильные позиции в американской культуре. Целью проекта было подтвердить это, дав голос американской аудитории поэзии.

В 2010 году Пински написал либретто для «Death and the Powers», новаторской оперы композитора Тода Маковера. Мировая премьера оперы состоялась в Монте-Карло в сентябре 2010 года, а премьера в США — в Бостонском театре  в марте 2011 года.

Роберт Пински является автором интерактивной фантастической игры Mindwheel (1984), разработанной Software Synapse и выпущеной Brøderbund.

В 2002 году Пински был приглашенным актёром в эпизоде мультсериала Симпсоны — «Little Girl in the Big Ten», а в апреле 2007 года выступил в программе The Colbert Report как судья «Meta-Free-Phor-All» между Стивеном Кольбертом и Шоном Пенном.

Работы

CD 

 PoemJazz (2012)

Поэзия 
 Sadness and Happiness (1975)
 An Explanation of America (1981)
 History of My Heart (1984)
 Dying (1984)
 The Want Bone (1990)
 Shirt (1990)
 The Figured Wheel: New and Collected Poems 1966—1996 (1996)
 «ABC» (1998)
 Jersey Rain (2000)
 Samurai Song (2001)
 Gulf Music: Poems (2007)
 Impossible to tell(…)

Проза 
 Landor’s Poetry (1968)
 The Situation of Poetry (1977)
 Poetry and the World Ecco Press, (1988) ISBN 978-0-88001-216-4
 The Sounds of Poetry (1998)
 Democracy, Culture, and the Voice of Poetry (2002)
 The Life of David (2006)
 Thousands of Broadways: Dreams and Nightmares of the American Small Town (2009)

Либретто 
 Death and the Powers, опера Тода Маковера (2010)

Игры 
 Mindwheel (1984)

Переводы 
 The Separate Notebooks by Czesław Miłosz, with Renata Gorczynski and Robert Hass (1984)
 The Inferno of Dante: A New Verse Translation (1995)

Редактор 
 Handbook of Heartbreak (1998)
 Americans' Favorite Poems: The Favorite Poem Project Anthology, with Maggie Dietz (1999)
 Poems to Read (2002)
 An Invitation to Poetry (2004)
 Essential Pleasures: A New Anthology of Poems to Read Aloud (2009)

Награды и премии 
 Премия PEN/Voelcker в 2004 году
 Поэт-лауреат, консультант по поэзии в Библиотеке Конгресса США (1997—2000)
 Премия Национального Гуманитарного Фонда (1974)
 Премия Saxifrage за Объяснение Америки (1980)
 Премия Уильяма Карлоса Уильямса Поэтического Сообщества Америки
 Номинант National Book Critics Circle Award в области критики за «Poetry and the World» (1988)
 Номинант Пулитцеровской премии в области поэзии за «Figured Wheel: New and Collected Poems» (1996)
 Премия Ambassador Book Award в области поэзии от Англоязычного Союза
 Lenore Marshall Poetry Prize за «The Figured Wheel: New and Collected Poems» (1997)
 Los Angeles Times Book Award за «The Inferno of Dante» (1994)
 Book-of-the-Month Editor’s Choice за «The Inferno of Dante» (1994)
 Academy of American Poets' Translation Award за «The Inferno of Dante» (1994)

Примечания

Ссылки 
 
 Robert Pinsky reads his poem Street Music.
 Essential Pleasures: Robert Pinsky’s column on Poems Out Loud (April 2009)
 Interview with Robert Pinsky for Guernica Magazine
  The Favorite Poem Project Site 
 IPA: Robert Pinsky reads a selection of his poetry 
 Poet Robert Pinsky Takes on King David  in a public radio interview on ThoughtCast!
 Robert Pinsky is the special guest judge for the Sean Penn vs. Stephen Colbert's «Meta-Free-Phor-All: Shall I Nail Thee to a Summer’s Day?» Metaphor-Off
 Watch Robert Pinsky read «Book» at Open-Door Poetry
 Robert Pinsky’s interview about his time and inspirations in Maine 

Выпускники Стэнфордского университета
Стипендиаты Стегнера (Стэнфордский университет)
Английские поэты
Преподаватели колледжа Уэллсли
Лауреаты мемориальной премии Шелли
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Северо-Западного университета